Municipio de Washburn puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Washburn (condado de Logan, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Logan.
 Municipio de Washburn (condado de Sebastian, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Sebastian.
 Municipio de Washburn (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Griggs.
 Municipio de Washburn (condado de Barry, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Barry.